Nikolas Brouillard (né le 7 février 1995 à Saint-Hyacinthe, dans la province de Québec, au Canada) est un joueur de hockey sur glace évoluant au poste de défenseur.

Biographie 

À 16 ans, il est choisi pour représenter le Québec lors du défi mondial des moins de 17 ans de 2011. En cinq affrontements, il réussit à inscrire une aide à sa fiche.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2009-2010 || Richelieu Éclaireurs U15 AA || RICBAA || 34 || 2 || 10 || 12 || 6 || || || || || 
|-
| 2010-2011 || Collège Antoine-Girouard Gaulois || Québec M. AAA || 42 || 3 || 19 || 22 || 16 || 5 || 1 || 3 || 4 || 4
|-
| 2011-2012 || Voltigeurs de Drummondville || LHJMQ || 61 || 2 || 23 || 25 || 24 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2012-2013 || Voltigeurs de Drummondville || LHJMQ || 68 || 14 || 43 || 57 || 49 || 5 || 2 || 0 || 2 || 15
|-
| 2013-2014 || Voltigeurs de Drummondville || LHJMQ || 68 || 12 || 49 || 61 || 86 || 11 || 0 || 3 || 3 || 10
|-
| 2014-2015 || Remparts de Québec || LHJMQ || 61 || 17 || 40 || 57 || 100 || 22 || 3 || 12 || 15 || 24
|-
| 2015 || Remparts de Québec || Coupe Memorial || 5 || 1 || 1 || 2 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Remparts de Québec|| LHJMQ || 23 || 12 || 20 || 32 || 22 || || || || || 
|-
| 2015-2016 || Huskies de Rouyn-Noranda || LHJMQ || 31 || 5 || 22 || 27 || 41 || 19 || 5 || 15 || 20 || 32
|-
| 2016 || Huskies de Rouyn-Noranda || Coupe Memorial || 5 || 1 || 1 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Marlies de Toronto || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- || - || - || - || -
|-
| 2016-2017  || Solar Bears d'Orlando || ECHL || 39 || 7 || 14 || 21 || 62 ||- || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Redbirds de l'Université McGill || U Sports || 3 || 3 || 2 || 5 || 4 || 9 || 2 || 7 || 9 || 6
|-
| 2018-2019 || Redbirds de l'Université McGill || U Sports || 26 || 12 || 9 || 21 || 71 || 5 || 1 || 3 || 4 || 4
|-
| 2019-2020 || Redbirds de l'Université McGill || U Sports || 28 || 7 || 16 || 23 || 28 || 3 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
| 2020-2021 || Gulls de San Diego || LAH || 29 || 3 || 11 || 14 || 28 ||3 ||0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2021-2022 || Gulls de San Diego  || LAH ||  ||

Notes et références 

Naissance en février 1995
Naissance à Saint-Hyacinthe
Joueur québécois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Solar Bears d'Orlando (ECHL)